Wagon 110A – pierwsza seria wagonów z miejscami leżącymi w Polsce. Prototyp wagonu powstał w 1969 roku. Łącznie wyprodukowano 375 sztuk wagonów w trzech wersjach.

Wersje wagonów

110Aa
Był produkowany w latach 1971–72. Wyprodukowano 172 sztuki wagonów. Posiadały ogrzewanie elektryczne oraz parowe.

110Ab
Wyprodukowano 40 sztuk wagonów. Zamontowano w nich indywidualny system ogrzewania wodnego z zasilaniem pochodzącej z pieca węglowego. Rozpoznawczym detalem dla 110Ab są jednoskrzydłowe drzwi czołowe niespotykane w pojazdach 110Aa czy 110Ac.

110Ac
Wyprodukowano 200 sztuk wagonów w latach 1976–77. Wagon był przeznaczony do kursowania po europejskich sieciach kolejowych. Drzwi były 2-skrzydłowe. Na początku roku 2017 roku odstawiono ostatnie trzy czynne sztuki 110Ac.

Przypisy 

Wagony osobowe